Kokoszczyn est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Kokoszczyn, village de la voïvodie de Mazovie
 Kokoszczyn, village de la voïvodie de Grande-Pologne